Luis Donaldo Colosio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Luis Donaldo Colosio, Tamuín, 
 Luis Donaldo Colosio, Veracruz, Papantla, 
 Luis Donaldo Colosio, Nuevo León, General Zaragoza, 
 Luis Donaldo Colosio, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar